Kårböle kan syfta på:

Finland
 Kårböle. Raseborgs stad – en by i Bromarv i Raseborgs stad, Nyland
 Kårböle, Helsingfors stad – en stadsdel och distrikt i nordvästra Helsingfors
 Södra Kårböle – en tidigare stadsdel i Helsingfors

Sverige
Kårböle, Ljusdals kommun – en småort i Ljusdals kommun, Hälsingland
Kårböle församling – en tidigare församling i Uppsala stift i Ljusdals kommun i Gävleborgs län 1923–2010
 Kårböle kyrka – en kyrkobyggnad i Kårböle, Ljusdals kommun
 Kårböle stavkyrka – en kyrkobyggnad i Kårböle församling

Se även
 Kurböle – en by i Borgå